Las Fuentes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Fuentes, Alfajayucan, 
 Las Fuentes, Guanajuato, Dolores Hidalgo, 
 Las Fuentes, Francisco I. Madero, 
 Las Fuentes, Chiapas, Suchiate, 

Robotskapade Mexikoförgreningar